А́нна Ка́шинская, в монашестве Софи́я, в схиме Анна (ок. 1280 —  1368 года, Входно-Иерусалимская слобода под Кашином) — тверская княгиня, святая в Русской православной церкви, канонизированная в лике благоверных. Известна как драматической прижизненной судьбой (гибель почти всех родственников, междоусобица), так и не менее сложными посмертными перипетиями: борьба времён раскола Русской церкви в XVII веке привела к деканонизации только что прославленной святой — прецеденту в истории Русской церкви.

Жизнь 
Анна была дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича.  года вышла замуж за князя Михаила Ярославича Тверского (впоследствии канонизирован), 22 ноября 1318 года казнённого в Орде по приказу Узбек-хана. В 1326 году в Орде был казнён её сын Дмитрий Грозные Очи, а в 1339 году — другой сын Александр Михайлович Тверской и внук Фёдор Александрович.

Год её монашеского пострига неизвестен. В 1358 году 80-летняя княгиня, бабка князя Михаила Александровича, упоминается уже как монахиня София, вероятно, она тогда уже была настоятельницей Тверского женского монастыря во имя св. Афанасия. В 1361 году пожертвовала несколько сёл Тверскому Отрочу монастырю, куда ушёл на покой тверской епископ Феодор (также канонизирован). Приняла участие в похоронах святителя в 1367 году. В этом же году княгиня уехала из Твери в Кашин вслед за своим младшим сыном кашинским князем Василием Михайловичем, на короткое время захватившим Тверь и устроившим расправу над людьми своего племянника князя Михаила, который вскоре вновь его выбил из Твери при помощи литовцев. Там она и скончалась. Стала известна в миру как Анна Кашинская, хотя прожила в этом городе только последний год жизни. По житийной традиции, перед смертью она приняла схиму, вновь с именем Анны (на иконах часто изображается в схиме).

Почитание

Прославление 

Останки Анны Кашинской были найдены в 1611 году в кашинской церкви во имя Пресвятой Богородицы, причём долгое время они были заброшены. По преданию, княгиня явилась пономарю Герасиму, исцелила его, а затем ещё нескольких больных. Началось почитание её останков как чудотворных мощей. В 1649 году мощи освидетельствовали тверские духовные по повелению царя Алексея Михайловича, были зафиксированы новые чудеса.

В 1649 году на Поместном соборе Русской церкви под председательством патриарха Никона было определено открыть мощи схимницы Анны Кашинской; сама благоверная княгиня Анна была причислена к лику святых во всей Русской поместной церкви.

В честь святой Анны стали называть новорождённых младенцев. Закрытый гроб, где покоились мощи святой, стали украшать.

Для поклонения святой благоверной княгине Анне и для открытия святых её мощей в Кашин отправился сам царь Алексей Михайлович вместе с супругой и со своими благочестивыми сёстрами,  года в присутствии царя и при большом стечении народа мощи святой Анны были торжественно открыты.

Тело новоявленной угодницы Божией по освидетельствовании оказалось нетленным, только небольшие тления оказались на лице и на ступнях ног. При этом было замечено, что правая рука лежит на груди, «согбенна яко благословящая», то есть с двоеперстным древним перстосложением. Царь Алексей Михаилович в следующем 1650 году снова отправился в паломническую поездку в Кашин. Тогда царь и церковные иерархи, при большом стечении народа города Кашина и его окрестностей, торжественно перенесли мощи святой благоверной княгини Анны из ветхого Успенского храма в Воскресенский кафедральный собор. В этом же году постановили праздновать память святой Анны дважды в год: 2 октября, в день её преставления, и 21 июля, в день обретения её мощей. Службу на перенесение мощей составил известный писатель Епифаний Славинецкий. В 1660—1670-х годах был написан также обширный агиографический корпус текстов: житие, сказание об обретении и перенесении мощей, «плач княгини Анны» — в подражание плачу Евдокии, жены Дмитрия Донского.

Царь повелел построить новый храм в честь Анны Кашинской, а духовенство Кашинского собора щедро одарил дарами. Царица и царевны трудились над вышиванием богатого покрова на мощи великой княгини, с лицевым её изображением и воздухов для богослужения.

Деканонизация 

После окончательного соборного анафематствования старообрядцев («раскольников») продолжались споры между старообрядцами и новообрядцами о древности двоеперстного перстосложения (Московский собор (1656) объявил всех крестящихся двоеперстно еретиками и подражателями арменов, предал их анафеме, Большой Московский собор подтвердил это решение и снова предал анафеме всех крестящихся двоеперстно).

Старообрядцы в подтверждение православия и большей древности двоеперстия, чем троеперстия, указывали на открытые для всеобщего обозрения мощи святой благоверной княгини Анны Кашинской, персты правой руки которой были сложены двоеперстно, и каждый, придя в собор города Кашина, мог это увидеть в любое время. Это был очень сильный и убедительный аргумент в пользу древности двоеперстия.

В 1677 году в Кашин на поклонение святым мощам святой схимницы Анны — по примеру отца Алексея Михайловича — собирался царь Феодор Алексеевич, но не поехал.

Вместо этого 12—21 февраля 1677 года в Кашин по распоряжению патриарха Иоакима с целью утверждения нового перстосложения — троеперстия, борьбой со старообрядчеством и для утверждения «правильности» соборных решений была отправлена новая комиссия (Иосиф (митрополит Рязанский); Симеон (архиепископ Тверской); Варсонофий, игумен Доброго монастыря; протопоп собора Николая Гостунского Иоанн Лазарев), осмотревшая мощи княгини и обнаружившая «несогласия» с протоколами осмотра 1649 года, которые, в частности, утверждали, что правая рука княгини сложена двуперстно, что использовалось старообрядцами как аргумент в пользу своих убеждений. Осмотр 1677 года показал, что «правая рука в завитии погнулася, а длань и персты прямо, а не благословляющи». Кроме того, обнаружились многочисленные расхождения между недавно составленными житиями и летописями: так, в новых текстах утверждалось, что Анна была по происхождению не княжной, а боярышней, якобы родилась в Кашине, дата её смерти была изменена на 30 лет и т. п.

Комиссия объявила Анну Кашинской несвятой, а святые мощи Анны Кашинской несвятыми и недостойными поклонения и целования. Комиссия распорядилась отобрать все иконы Анны Кашинской при раке её мощей, а также отобрать и уничтожить все украшения, которые были при раке. Сами мощи, которые лежали открыто в раке для всеобщего поклонения с двоеперстным перстосложением, закопали в землю, могилу свели на нет, замуровали так, что от неё не осталось никаких следов, каменную крышку от гроба спрятали под полом в другом месте. Церковь в честь неё комиссия закрыла.

По распоряжению патриарха Иоакима были собраны два собора. Малый церковный собор в Москве в 1677 году подтвердил все действия комиссии, он принял решение не почитать Анну как святую, житие и молитвы считать ложными, имя её исключить из святцев, приделы и церкви, освящённые в её честь, переименовать. Великий собор 1678 года под председательством патриарха Иоакима, в котором участвовало пятеро митрополитов, шестеро архиепископов и много духовных властей, ещё раз подтвердил все предыдущие решения, а также запретил почитать княгиню Анну Кашинскую за святую, храм в честь княгини Анны переименовать в честь Всех святых. Было определено петь по Анне панихиды (а не служить молебны как святой). Житие святой Анны Собор 1678 года подвёл под анафему.

Восстановление официального почитания 

Спустя небольшое время после учреждения единоверия, с 1818 года Святейший синод разрешил включить имя Анны не в сам месяцеслов, а в указатель имён к месяцеслову, в нём писалась как «прп. Анна» под 2 октября без дополнительных пояснений. В «Полный месяцеслов Востока», изданный Сергием (Спасским) в 1876 году, имя Анны Кашинской не вошло.

В 1899—1901 годах началась негласная подготовка к восстановлению церковного почитания, в частности, возобновилась запись исцелений и иных чудес.

В 1908 году на повторную канонизацию было дано согласие Николая II. 11 апреля 1909 года Синод объявил днём памяти Анны 12 июня (25 июня н. ст. в XX и XXI веках) — годовщину перенесения мощей в 1650 году. В этот день в Кашине были совершены многолюдные торжества по случаю восстановления почитания святой, на которых присутствовала великая княгиня Елизавета Фёдоровна. В том же году в честь Анны Кашинской была освящена церковь в Петербурге, ставшая подворьем Кашинского Сретенского монастыря (с 1992 года подворье Введено-Оятского монастыря), а в 1914 году — церковь Серафима Саровского и Анны Кашинской на новом кладбище Донского монастыря в Москве.

Изъятые в 1930-х годах мощи святой Анны были возвращены Церкви в 1948 году и помещены в Вознесенском храме Кашина. После закрытия Вознесенского храма в 1960-х годах её мощи около четверти века лежали в церкви Святых Апостолов Петра и Павла. Когда Вознесенский храм был вновь открыт и отреставрирован, раку с мощами вернули в него 25 июня 1993 года.

В наше время Анна Кашинская почитается также в день своей кончины (2 октября ст. ст.) и в Соборе Тверских святых (1-е воскресенье после 29 июня ст. ст.).

В 2009 году мощи святой княгини находились для поклонения в Санкт-Петербурге, в церкви Анны Кашинской подворья Введено-Оятского монастыря (самый первый русский храм, посвящённый этой святой). В том же году было подготовлено красочное издание подарочного формата — «Житие святой Анны Кашинской».

В литературе 
Анна Ахматова, «Причитание»:
И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим — в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна — в Кашин, уж не княжити,
Лён колючий теребить!

Дмитрий Балашов, «Великий стол»

См. также 

 Церковь Анны Кашинской (Санкт-Петербург)
 Церковь Святой Анны Кашинской (Каменск-Шахтинский, Ростовская область)

Примечания

Литература 
 Манухина Т. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская. — Париж: YMCA-PRESS, 1954. — 195 с.
 Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое исследование. — М.: Наука, 1974. — 291 с. — С. 188—192.
 Паченков О. В. «Обретение и перенесение честных мощей новоявленныя великия княгини инокини Анны» как исторический источник // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность. — СПб.: 1997. — С. 43-49.
 Семячко С. А. Круг агиографических памятников, посвящённых Анне Кашинской // Труды ОДРЛ, 1996 [1997], т. 50, — С. 531—536; 1999, т. 51, — С. 221—231.
 
 Леонтьева Т. Г. «100-летие вторичной канонизации святой княгини Анны Кашинской»: научная конференция // Вестник Тверского государственного университета. Серия «История». 2009. — Вып. 3. — № 40. — С. 109—110.
 Волков В. В. Почитание святой Анны Кашинской и старообрядческие издания начала XX в. // Липоване: история и культура русских старообрядцев. Вып. 7. — Одесса, 2010. — C. 212—215

Ссылки 

 Святая Анна Кашинская и Михаил Тверской
 Святая княгиня Анна Кашинская
 Видео о преподобной Анне Кашинской

Русские православные святые
Рюриковичи по алфавиту
Князья тверские
Князья ростовские
Канонизированные князья
Канонизированные при Николае II
Персоналии:Кашин
Княжны Древней Руси
Родившиеся в Ростове
Христианские святые XIV века
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Родившиеся в XIII веке
Супруги русских князей
Деканонизированные святые
Принявшие великую схиму